Die 23. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand im Januar 1955 in Osnabrück statt.

Conny Freundorfer wurde zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister im Herreneinzel. Bei den Damen holte Hannelore Schlaf ihren ersten Einzeltitel. Die Doppel gewannen Leopold Holusek/Josef Seiz und Hilde Kazmierczak/Hilde Kraska, im Mixed setzten sich Hans Rockmeier/Ursula Paulsen durch.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Erstmals blieben die Aktiven der DDR den Deutschen Meisterschaften fern. Die ostdeutsche Sektion Tischtennis konnte sich mit dem Deutschen Tischtennis-Bund DTTB nicht über die Teilnehmerquote einigen. In den Vorjahren wurde eine solche Quote nach Anzahl der Vereine und Anzahl der Aktiven festgelegt, wonach der DTTB zwei Drittel und die DDR ein Drittel der Teilnehmer entsenden konnte. Auf einer Arbeitssitzung im November 1954 forderte die DDR eine Quote von 50:50 mit der Begründung, die DDR sei ein souveräner Staat. Dies lehnte der DTTB ab, da dies die Teilung Deutschland bestätigen würde. Allerdings besuchten die Repräsentanten des DDR-Tischtennis die Meisterschaften als Zuschauer. Fortan bis zur Wiedervereinigung führten die BRD und die DDR getrennte Meisterschaften durch.

Zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen Aktive aus dem Saarland an den Meisterschaften teil.

Ergebnisse

Herreneinzel 
Die Herreneinzel begannen mit einer Vorrunde, in der sich einige Spieler für die Hauptrunden qualifizieren mussten.

Dameneinzel

Herren-Doppel 

Weitere Ergebnisse
 Leopold Holusek/Josef Seiz – Kurt Seifert/Gerd Kohlberg 3:2 (1. Runde)
 Leopold Holusek/Josef Seiz – Willi Straub/Schöler 3:1
 Herbert Gomolla/Ernst Gomolla – Dieter Michalek/Erich Arndt 3:2 (1. Runde)
 Leo Junggeburth/Josef Wenninghoff – Herbert Gomolla/Ernst Gomolla 3:0 (2. Runde)
 Leo Junggeburth/Josef Wenninghoff – Matthäus Thurmaier/Helmut Ernst 3:2 (2. Runde)
 Hans-Adolf Fischer/Godt – Herbert Marx/Peter von Pierer 3:0 (2. Runde)

Damen-Doppel 

 Weitere Ergebnisse
 Gerda Schlerth/Berti Capellmann – Margot Gloede/Gisela Fersching 3:2
 Inge Heß/Lisa Heitmann – Oda Mielenhausen/Waltraud Zehne 3:2

Mixed 

 Weitere Ergebnisse
 Ernst Gomolla/Martha Behrens – Conny Freundorfer/Hannelore Schlaf 3:1
 Karl-Heinz Harmansa/Hilde Kraska – Ernst Gomolla/Martha Behrens 3:0
 Herbert Gomolla/Waltraud Zehne – Anton Breumair/Karla Schulz 3:?
 Horst Jung/Edeltraut Ost – Hans-Adolf Fischer/Annegret Thöle 3:?
 Herbert Gomolla/Waltraud Zehne – Horst Jung/Edeltraut Ost 3:0
 Kurt Seifert/Erna Brell – Horst Ilberg/Hilde Kazmierczak 3:?
 Leopold Holusek/Friedel Holusek – Kurt Seifert/Erna Brell 3:1
 Rudi Möhn/Ellen Hennemann – Helmuth Hoffmann/Berti Capellmann 3:?
 Hans Rockmeier/Ursula Paulsen – Rudi Möhn/Ellen Hennemann 3:2

Literatur 
 Ausführliche Berichte und alle Ergebnisse der Einzelwettbewerbe in Zeitschrift DTS, 1955/3, Ausgabe West, S. 1–4

Einzelnachweise 

1955
Tischtennisveranstaltung 1955
Sportveranstaltung in Osnabrück